Такмичње у дизању тегова на Олимпијским играма је одржано од 28. јула до 7. августа у Ексел центру. Учествовало је 260 такмичара (156 мушкараца и 104 жена). Такмичари су подељени у категорије, мушкарци у осам, а жене у седам категорија.

Распоред такмичења

Земље учеснице

Резултати

Женске дисциплине

Мушке дисциплине

Биланс медаља

Спољашње везе 

 Међународна федерација дизача тегова
 Дизање тегова на сајту -{www.london2012.com}-

Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Дизање тегова на Летњим олимпијским играма
Дизање тегова